

События 
 495/494 — Афинский архонт-эпоним Филипп.
 Гестиэй захватывает Византий и становится тираном.
 Клеомен I создаёт Пелопоннесский союз.
 495—450 — Царь Македонии Александр I. Объединение Южной Македонии.

Римская республика 
 Консулы: Аппий Клавдий Сабин Инрегиллен и Публий Сервилий Приск Структ.
 495 (496) — Во время войны множество призывных отказалось выступить в поход. Сервилий временно приостановил действие долговых законов, земледельцы явились в войско, и римляне одержали победу.

Китай 
 15-й год по эре правления луского князя Дин-гуна.
 В 1 луне чжуский князь прибыл для аудиенции в Лу.
 В 1 луне в Лу мыши съели корову, назначенную для великого жертвоприношения, тогда взяли другую корову для гадания.
 Во 2 луне, в день синь-чоу войска чуского князя разгромили владение Ху за связи с У, хуский князь Бао попал в плен. У потерпело поражение, и чусцы отошли от него.
 уский ван Фу Ча назначил сановника Бо-пэя тайцзаем (главным управителем дел), а сам упражнялся в военном искусстве, желая отомстить Юэ.
 В 5 луне, в день синь-хай в Лу совершили великое жертвоприношение.
 В 5 луне, в день жэнь-шэнь умер князь Лу Дин-гун, ему наследовал Цзян (Ай-гун, эра правления 494—467). Согласно Л. С. Васильеву, утверждение, что князь умер «в верхних покоях», содержит осуждение.
 В 5 луне чжэнский полководец Хань Да напал на Сун и одержал победу.
 В 5 луне князья Ци и Вэй остановились лагерем в Цзюй-чу (местность в Сун), прибыв на помощь Сун.
 В 7 луне, в день жэнь-шэнь умерла жена Дин-гуна, луская княгиня Сы (Дин-сы).
 Летом в Лу на похороны спешно прибыл чжуский князь, в 9 луне прибыл тэнский князь. В 9 луне, в день дин-сы назначили погребение, но не похоронили из-за дождя, похороны провели в день у-у, вечером, а в день синь-сы похоронили княгиню Дин-сы.
 Зимой построили город в Ци (местность в Лу).
 Конфуций проехал через Пу, но вскоре вернулся в Вэй и поселился в доме Цзюй Бо-юя. В «Лунь юй» упомянуто, что он посетил княгиню Нань-цзы, которая пыталась его соблазнить. Затем он возмутился любовью Лин-гуна к жене и уехал в Цао (по другим данным, Конфуций жил в Вэй в 495—492 годах).

Скончались 
Пифагор Самосский (570—490 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, математик и мистик, создатель религиозно-философской школы пифагорейцев.

См. также

Примечания